Чемпионат Португалии по футболу 1974—1975 является 41-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 21-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 16 команд, было сыграно 240 матчей и забито 703 гола (в среднем 2,93 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Futebol Portugues em Numeros
 Статистика на rsssf.com

1974/1975
Португалия
Португалия
1974 год в Португалии
1975 год в Португалии